Martel – cognome italiano
Martel – comune del dipartimento del Lot, Francia, capoluogo dell'omonimo cantone
Martel – missile in uso negli anni sessanta
Lago Martel – lago di Vinadio, in provincia di Cuneo, Italia

Persone
Christiane Martel – modella francese
Diane Martel – regista e coreografa statunitense
Didier Martel – ex calciatore francese
Edoardo Martel – botanico, mineralogista e insegnante italiano
Édouard-Alfred Martel – speleologo, geografo e cartografo francese
Fernando Martel – ex calciatore cileno
Frédéric Martel – sociologo e storico francese
Guillaume Martel – nobile e militare francese
Kevin Christopher Martel – attore canadese
Lucrecia Martel – regista e sceneggiatrice argentina
Richard Martel – artista canadese
Rick Martel – ex wrestler canadese
Sherri Martel – wrestler statunitense 
Yann Martel – scrittore canadese